Imkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Sef Imkamp (1925–2013), niederländischer Verwaltungsjurist und Politiker der Democraten 66
 Wilhelm Imkamp (Maler) (1906–1990), deutscher Maler und Bauhausschüler
 Wilhelm Imkamp (* 1951), römisch-katholischer Theologe und Wallfahrtsdirektor des bayerisch-schwäbischen Wallfahrtsortes Maria Vesperbild (Bistum Augsburg)